Adrien Gouyou-Beauchamps (1855-1916), homme politique français.
 Xavier Gouyou-Beauchamps (1937-2019), haut fonctionnaire français.

Patronyme français